Georg Reif ist der Name folgender Personen:

* Georg Reif (Bankmanager) (1881–1932), deutscher Bankmanager
 Georg Reif (Maler) (1946–1999), deutscher Maler